The Turn of the Wheel – film del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Turn of the Wheel – film del 1915 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 The Turn of the Wheel – film del 1916 diretto da Rupert Julian
 The Turn of the Wheel – film del 1918 diretto da Reginald Barker